Acta Radiologica — это рецензируемый медицинский журнал, публикующий статьи по радиологии, в том числе по диагностической и интервенционной радиологии, клинической радиологии, экспериментальных исследованиях на животных и других исследованиях, связанных с процедурами медицинской визуализации.

Примечания

Ссылка 
 Официальный сайт

Медицинские журналы